Жу́ліо Се́зар (, — «Юлій Цезар») — ім'я в португаломовних країнах:
 Жуліо Сезар да Сілва ( 1963) — бразильський футболіст, захисник.
 Жуліо Сезар Леал ( 1951) — бразильський футбольний тренер.
 Жуліо Сезар да Сілва і Соуза ( 1980) — бразильский футболіст, півзахисник.
 Жуліо Сезар Сантос Корреа ( 1978) — бразильский футболіст, тренер.
 Жуліо Сезар Соареш Еспіндола — бразильський футболіст, воротар міланського «Інтернаціонале» і національної збірної Бразилії.
 Жуліо Сезар Мендеш Морейра — бразильський футбольний захисник «Срівіджаї».
 Жуліо Сезар Сімонато Кордейро ( 1976) — іспанський і бразильський футболіст, гравець у міні-футбол.
 Жуліо Сезар де Соуза Сантос ( 1984) — бразильський футболіст, воротар клубу «Корінтіанс» Див. також 
 Жуліо
 Хуліо Сезар — іспанська форма
 Джуліо Чезаре — італійська форма
 Юлій Цезар — латинська форма